Морис Поль Нива () — французский ученый в области информатики и компьютерных наук. Его исследования охватывают сферу формальных языков, семантики языков программирования и дискретной геометрии. В 2006 г. Мориса Нива, почетного доктора наук, называли отцом теоретической информатики. Был профессором в Университете Париж Дидро до 2001 года.

Ранние годы и образование 
Морис Нива родился в Клермон-Ферране, Франция. Его родители были учителями средней школы, его отец преподавал языки, а мать — математику. В 1954 году, Нива со своей семьёй переехал в Париж. Нива в 1956 году поступил в Высшую нормальную школу, но начал работать в Институте им. Блеза Паскаля Национального центра научных исследований Франции, недавно созданной вычислительной лаборатории, в 1959 году.Он вернулся к изучению математики в 1961 году под руководством Марселя-Поля Шютценберже. Название его диссертации было «Трансдукция языков Хомского»(Transductions des langages de Chomsky).

Карьера 
В 1969 году Нива стал профессором в Университете Париж Дидро и преподавал до 2002 года. 

Нива принимал участие во многих начинаниях в области теоретической информатики в Европе: он был одним из основателей EATCS в 1972 году, организовал первую конференцию  в том же году в INRIA (тогда — IRIA) в Париже. В 1975 году он был одним из основателей журнала . Он был редактором главного журнала на протяжении более 25 лет.

Награды 
C 1983 года Нива был член-корреспондентом Французской академии наук. Является офицером Ордена Почётного легиона и Ордена «За заслуги» (Франция), а также командором Ордена Академических пальм во Франции. Получил награду EATCS в 2002 году. Ему была присуждена степень почетного доктора Болонского университета 1997 году и Университета Квебека в Монреале в 2006 году.

Примечания 

Выпускники Гренобльского университета
Учёные в области информатики Франции
Командоры ордена Академических пальм
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Почётные доктора Болонского университета